Sellers (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Peter Sellers (1925-1980), Brits acteur